Delphi puede referirse a:

Empresa 
 Delphi Corporation, una fábrica de repuestos para automóviles.

Geografía e Historia 
 El nombre en latín de la ciudad que en español se llama Delfos, donde estaba el célebre oráculo de Delfos.
 Delphi (Indiana), un pueblo de 3000 habitantes en Estados Unidos.

Investigación científica 
 El Método Delphi, para la predicción científica.
 LEP/DELPHI, componente del acelerador de partículas.

Programación 
 Embarcadero Delphi, un ambiente de desarrollo de software.
 Turbo Delphi, una versión gratuita del entorno de desarrollo Delphi antes citado.
 DelPhi, un software para proporcionar soluciones numéricas a la ecuación de Poisson-Boltzmann.